Cratere Smith – cratere lunare
Cratere Smith – cratere su Marte